Os ciprinoideos (Cyprinoidea) são uma superfamilia de peixes actinopterígios cipriniformes. São peixes de água doce que contam com mais de 230 géneros e mais de 2700 espécies.

Características
Os ciprinoideos caracterizam-se por umas mandíbulas débeis, faríngeas e geralmente desdentadas em forma em meia lua, e por sua carência de barbatana dorsal adiposa. Alimentam-se geralmente de ervas e sementes.

Sistémica 
A superfamilia Cyprinoidea divide-se em duas famílias:

Cyprinidae, com mais de 2 700 espécies e
Psilorhynchidae, com 18 espécies.

O seguinte cladograma mostra as relações filogenéticas prováveis dos taxones superiores de Cyprinoidea:

Referências

Bibliografia

Ligações externas 

Cypriniformes